Wochinz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wochinz (1895–1961), österreichischer Opernsänger (Bariton), siehe Hans Reinmar
 Herbert Wochinz (1925–2012), österreichischer Regisseur und Theaterintendant